Rentabiliteit eigen vermogen
 Range Extender Vehicle, elektrisch voertuig met range extender
 REvolution Modulated Valve Control System; zie Variable Valve Timing and Lift Electronic Control § REV

Overig 
 'Range extender' of 'WiFi repeater' is een apparaat om het bereik van wifi binnenshuis te vergroten (zie bijvoorbeeld TP-Link)